Bailly je priimek več oseb:
 Charles-François Bailly de Messein, kanadski rimskokatoliški škof
 Filiberto Alberto Bailly, italijanski rimskokatoliški škof
 Jean Sylvain Bailly, francoski astronom in politik
 Luc-Jean-Baptiste Bailly, francoski rimskokatoliški škof
 Louis-Ernest-Henri-Robert Bailly, francoski general